Ко́заки — село в Україні, у Червоноградському районі Львівської області. Населення становить 42 особи.

Примітки 

Населені пункти Червоноградського району
Села Червоноградського району
Села Львівської області